Een verkeersweg:
 N486 (Frankrijk)
 N486 (Nederland), zie Provinciale weg 486

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing